Il gruppo della neptunite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della neptunite 
 Magnesioneptunite
 Manganoneptunite
 Neptunite
 Watatsumiite

Note 

Neptunite